Светлана Филипповна Данилюк (; 1939 — 2003) — белорусская, советская оперная певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР (1977).

Биография 

Светлана Данилюк родилась 25 сентября 1939 года в Киеве.

После окончания семилетки училась в Киевском кинотехникуме на отделении оборудования и эксплуатации киноустановок, где была самой активной участницей самодеятельной студии.

В 1963 году окончила Киевскую консерваторию (класс З. М. Гайдай), после окончания которой по приглашению дирижёра Бориса Афанасьева была распределена на должность солистки Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского.

В 1965 году была удостоена второй премии на Третьем Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки в Москве.

Осенью 1965 года по приглашению Л. П. Александровской дебютировала в Минске в Белорусском театре оперы и балета в партии Кармен в опере «Кармен» Ж. Бизе. Однако переезд тогда не состоялся, поскольку певица должна была отработать трёхлетний срок по распределению в Перми.

С 1966 по 1986 год — ведущая солистка Белорусского театра оперы и балета. Выступала практически во всех ведущих партиях меццо-сопранового репертуара.

В 1972—1973 годах стажировалась в театре «Ла Скала» (Милан) под руководством Маргариты Карозио.

В 1986 году уволилась из Белорусского театра оперы и балета в связи с резким несогласием с репертуарной и постановочной политикой тогдашнего театрального руководства. 

С 1986 года — солистка Белорусской филармонии.

Выступала с камерными программами, исполняла альтовые партии в крупных вокально-симфонических сочинениях («Страсти по Матфею» И. С. Баха, 9-я симфония Л. Бетховена, Реквием Дж. Верди, «Stabat Mater» Дж. Перголези, «Александр Невский» С. С. Прокофьева и др.), произведения русских, белорусских, украинских, западных композиторов, романсы.

Гастролировала по СССР и за рубежом (Болгария, Венгрия, Польша, Франция). В Москве записала три диска-гиганта на фирме «Мелодия».

Светлана Филипповна Данилюк умерла 8 августа 2003 года в Минске от холецистита. Похоронена на Восточном кладбище.

Звания и награды 
 2-я премия Всесоюзного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки (1965)
 Диплом Международного конкурса им. Чайковского (1966)
 Заслуженная артистка Белорусской ССР (1968)
 Народная артистка Белорусской ССР (1971)
 Народная артистка СССР (1977)
 Медаль Франциска Скорины (1999).

Оперные партии 

 «Хованщина» М. П. Мусоргского — Марфа
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Марина Мнишек
 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова — Любаша
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Кончаковна
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Полина
 «Кармен» Ж. Бизе — Кармен
 «Лоэнгрин» Р. Вагнера — Ортруда
 «Аида» Дж. Верди — Амнерис
 «Поднятая целина» И. И. Дзержинского — Варюха
 «Алеся» Е. К. Тикоцкого — Алеся
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Ольга
 «Фауст» Ш. Гуно — Зибель
 «Трубадур» Дж. Верди — Азучена
 «Дон Карлос» Дж. Верди — Эболи
 «Зорька Венера» Ю. В. Семеняко — Вероника
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Розина
 «Сельская честь» П. Масканьи — Сантуцца
 «Брестская крепость» К. В. Молчанова — Маша
 «Седая легенда» Д. Б. Смольского — Любка.

Примечания

Библиография 
 Жураўлёў Дз. М. Святлана Данілюк. // Майстры беларускай сцэны. Мн., 1978

Ссылки 
 Юлия Андреева. Большой театр Беларуси отметил 80-летие народной артистки Светланы Данилюк спектаклем «Аида»

Меццо-сопрано
Выпускники Киевской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Академические музыканты Белоруссии
Артисты оперы Пермского театра оперы и балета
Персоналии:Большой театр оперы и балета Республики Беларусь
Лауреаты Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки